Esperancense – abitanti di Boa Esperança (Espírito Santo)
Esperancense – abitanti di Boa Esperança (Minas Gerais)
Esperancense – abitanti di Esperança